Het ATP-toernooi van Dubai 1999 (met de officiële naam Dubai Tennis Championships) vond plaats van 8 tot en met 14 februari 1999. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Aviation Club Tennis Centre in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten, Dubai.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Dubai
ATP-toernooi van Dubai